Wellersdorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Österreich
 Wellersdorf (Gemeinde Ludmannsdorf), (Velinja vas), Ortschaft von Ludmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

in Polen
 Olszyniec (Żary) (ehemals Wellersdorf im Landkreis Sorau, Brandenburg), Ortschaft in der Gmina Żary, Woiwodschaft Lebus